Saint-Aubin (toponimo francese) è una frazione del comune svizzero di Saint-Aubin-Sauges, nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel), sul lago di Neuchâtel.

Storia 

Fino al 1887 stato un comune autonomo; nel 1888 è stato aggregato all'altro comune soppresso di Sauges per formare il nuovo comune di Saint-Aubin-Sauges.

Collegamenti esterni 
 

Saint-Aubin-Sauges
Comuni del Canton Neuchâtel soppressi
Località del Canton Neuchâtel